Placy steht für:

 Placy, eine Ortschaft und eine ehemalige französische Gemeinde im Département Calvados
 Le Plessis-Placy, eine französische Gemeinde im Département Seine-et-Marne
 Placy-Montaigu, eine Commune déléguée in der französischen Gemeinde Saint-Amand-Villages im Département Manche